Вршани су насељено мјесто у граду Бијељина, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 2013. године, у насељу је живјело 684 становника.

Овде се налази Храм Светог Саве у Вршанима.

Географија

Историја

Становништво

Знамените личности 
 Мико Шкорић, пуковник Војске Републике Српске

Референце

Спољашње везе 

 Сајт града Бијељина 
 Статут Града Бијељина 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена мјеста Града Бијељине
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини